Turów (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński
 Turów (Lublin), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Radzyński
 Turów (Lubusz), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Turów (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Turów (gemeente Głogów), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Głogowski, in de gemeente Głogów
 Turów (gemeente Pęcław), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Głogowski, in de gemeente Pęcław
 Turów (powiat Lubiński), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński
 Turów (powiat Wrocławski), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Turów (powiat Zgorzelecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Zgorzelecki
 Turów (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski

Zie ook
 Toerov (doorverwijspagina)